El término Maracanazo, referido a ciertos partidos del Estadio Maracaná de Río de Janeiro, puede designar:
 al Maracanazo, último partido de la Copa Mundial de Fútbol de 1950, entre Brasil y Uruguay que terminaría 2 a 1 a favor de los uruguayos y en donde ganarían su segundo título mundial.
 al Pequeño Maracanazo, partido por la Copa Libertadores 1971 entre el Fluminense de Brasil y el Deportivo Italia de Venezuela, el cual terminaría 1 a 0 a favor de los venezolanos.
 al Maracanazo, Condorazo o Bengalazo; partido por la Clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol de 1990, entre Brasil y Chile en 1989; el cual terminaría 1 a 0 a favor de los brasileños; en el cual Rosenery Mello do Nascimento lanzaría una bengala a la cancha y el arquero chileno Roberto Rojas simuló ser herido por esta, lo cual le valió una suspensión. Al final la FIFA le dio el partido por ganado a Brasil por 2 a 0.